Methodius oder Methodios ist der Name folgender Personen:

 Methodios von Olympos († ca. 311), christlicher Bischof und Theologe
 Methodios I., Patriarch von Konstantinopel (843–847)
 Method von Saloniki (um 815–885), Heiliger, Bischof, Slawenapostel
 Methodios II., Patriarch von Konstantinopel (1240)
 Methodius (Petrowzy) (1941–2013), ukrainischer orthodoxer Bischof

Siehe auch
 Method
 Methodus